Olofsson est un patronyme suédois, dérivé du prénom Olof, notamment porté par :
 Anders Olofsson (1952–2008), pilote automobile suédois ;
 Dan Olofsson (1950–), entrepreneur et philanthrope suédois ;
 Gustav Olofsson (1994–), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Lars Olofsson (1951–), dirigeant d'entreprise suédois ;
Linda Olofsson (1972-), nageuse suédoise ;
 Maud Olofsson (1955–), femme politique suédoise.